|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Haiderabad (officieel Hyderabad Open) van 2005 vond plaats van 7 tot en met 12 februari 2005 in de Indiase stad Haiderabad. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Nicole Pratt was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Li Na bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door achtste reekshoofd Maria Kirilenko.

De ongeplaatste Sania Mirza uit India, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, won de titel. Zij versloeg in de finale de als negende geplaatste Oekraïense Aljona Bondarenko in drie sets. Mirza wist voor het eerst in haar carrière een WTA-enkelspeltoernooi op haar naam te schrijven. Tevens was zij de eerste Indiase speelster die een WTA-enkelspeltitel behaalde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Liezel Huber en Sania Mirza had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Mirza had, samen met Shikha Uberoi, een wildcard voor het toernooi gekregen – zij werden in de tweede ronde uitgeschakeld.

Het eerste reekshoofd, Anna-Lena Grönefeld en Martina Navrátilová bereikte de tweede ronde. Daarin moesten zij de strijd staken wegens knieblessure van Grönefeld.

In een compleet Chinese finale wist het als derde geplaatste duo Yan Zi / Zheng Jie de titel te veroveren. Zij versloegen het als tweede geplaatste koppel Li Ting en Sun Tiantian in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA

Haiderabad 2005
Haiderabad